Svenska cupen i fotboll för damer 2020/2021 är den 39:e säsongen av Svenska cupen för damer i Sverige.

Tävlingsinformation 
Distriktens deltagarplatser fördelas utifrån varje distrikts antal lag (flick- och dam). Det finns totalt 52 distriktsplatser. Därutöver deltar de 26 lagen i Damallsvenskan och Elitettan.

Omgång 1
De 52 distriktslagen möter varandra utifrån geografisk spelordning. Spelas senast den 12 augusti.

Omgång 2
De 26 segrarna från omgång 1 deltar tillsammans med 14 lag från Elitettan. Lag från Elitettan får inte möta varandra. Spelas senast den 9 september.

Omgång 3
De 20 segrarna från omgång 2 deltar tillsammans med de tolv lagen från Damallsvenskan. Lag från Damallsvenskan får inte möta varandra. Spelas den 7 oktober.

Omgång 4
Spelas som gruppspel. Gruppsegrarna till semifinal, de två bästa gruppsegrarna ska ha hemmamatch och lottas fritt mot de två övriga gruppsegrarna. Hemmalag i finalen lottas fritt. Speldagarna för gruppspelet fastställs i årsplanen för 2021.

Slutspel
Speldagarna för semifinalerna och finalen fastställs i årsplanen för 2021.

Inledande omgångar

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Se även
 Svenska cupen 2020/2021

Källor 
 Svenskfotboll.se